Above может означать: 

 Above — Тавар Завацкий (род. 1981), современный городской художник.
 Above — американский экологический журнал 2009—2010.
 Above — альбом группы Mad Season, 1995.
 Above — альбом группы Pillar, 2000
 Above — альбом группы Samael, 2009